Darren Langdon (né le  à Deer Lake, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Lightning de Summerside || LHJM ||44 ||34 ||49 ||83 ||441 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 || Bombers de Dayton || ECHL ||54 ||23 ||22 ||45 ||429 ||3 ||0 ||1 ||1 ||40
|- 
| 1992-1993 || Rangers de Binghamton || LAH ||18 ||3 ||4 ||7 ||115 ||8 ||0 ||1 ||1 ||14 
|-
| 1993-1994 || Rangers de Binghamton || LAH ||54 ||2 ||7 ||9 ||327 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Rangers de Binghamton || LAH ||55 ||6 ||14 ||20 ||296 ||11 ||1 ||3 ||4 ||84
|-
| 1994-1995 || Rangers de New York || LNH ||18 ||1 ||1 ||2 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Rangers de Binghamton || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1995-1996 || Rangers de New York || LNH ||64 ||7 ||4 ||11 ||175 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1996-1997 || Rangers de New York || LNH ||60 ||3 ||6 ||9 ||195 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1997-1998 || Rangers de New York || LNH ||70 ||3 ||3 ||6 ||197 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Rangers de New York || LNH ||44 ||0 ||0 ||0 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Rangers de New York || LNH ||21 ||0 ||1 ||1 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||54 ||0 ||2 ||2 ||94 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
| 2001-2002 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||58 ||2 ||1 ||3 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Canucks de Vancouver || LNH ||45 ||0 ||1 ||1 ||143 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004 || Canadiens de Montréal || LNH ||64 ||0 ||3 ||3 ||135 ||9 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 2005-2006 || Devils du New Jersey || LNH ||14 ||0 ||1 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Deer Lake ||  ||24 ||8 ||14 ||22 ||89 ||13 ||3 ||8 ||11 ||53 
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Deer Lake || WCSHL ||23 ||8 ||16 ||24 ||87 ||4 ||1 ||1 ||2 ||29
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Deer Lake || WCSHL ||10 ||1 ||11 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Royals de Corner Brook ||  || 22 || 5 || 12 || 17 || 77 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2012-2013 || Royals de Western || NLSHL || 21 || 10 || 16 || 26 || 79 || 5 || 3 || 2 || 5 || 18
|-
| 2013-2014 || Royals de Western || NLSHL || 19 || 7 || 10 || 17 || 23 || - || - || - || - || -

| 521 || 16 || 23 || 59 ||  || 25 || 1 || 0 || 1 || 20

Transactions 

 16 août 1993 : signe avec les Rangers de New York comme joueur autonome.
 4 août 2000 : échangé aux Hurricanes de la Caroline par les Rangers de New York avec Rob DiMaio en retour de Sandy McCarthy et d'un choix de  des Hurricanes de la Caroline au repêchage de 2001 (Bryce Lampman).
  novembre 2002 : échangé aux Canucks de Vancouver par les Hurricanes de la Caroline avec Marek Malik en retour de Jan Hlavac et Harold Druken.
 3 octobre 2003 : réclamé par les Canadiens de Montréal au ballotage des Canucks de Vancouver lors du repêchage intra-ligue.
 3 juillet 2004 : signe avec les Devils du New Jersey comme joueur autonome.
 9 septembre 2006 : annonce officiellement sa retraite.

Références 

Naissance en janvier 1971
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Bombers de Dayton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché